Neagu este un nume românesc, folosit atât ca prenume, cât și ca nume de familie, care se poate referi la:

Prenume 
 Neagu Cosma
 Neagu Djuvara
 Neagu Papură

Nume de familie 
 Alexandru Neagu (fotbalist) (1948-2010), fotbalist român
 Alexandru Cătălin Neagu (n. 1993), fotbalist român
 Alexandru D. Neagu (n. 1903), ministru de finanțe al României
 Aurel Neagu, general român
 Constantin Neagu (1865-secolul al XX-lea), colonel român
 Cristina Neagu (n. 1988), handbalistă română
 Denisa-Elena Neagu (n. 1986), deputat român
 Dragoș Neagu (n. 1967), canotor român
 Fănuș Neagu (1932-2011), povestitor, memorialist, nuvelist, romancier și dramaturg român
 George Neagu (n. 1985), fotbalist român
 Gheorghe Andrei Neagu (n. 1949), prozator, promotor cultural, jurnalist și editor român
 Ion Neagu (avocat) (n. 1940), jurist român și deputat român
 Ion Neagu (politician) (n. 1953), politician moldovean
 Ion Neagu (senator) (n. 1951), politician român
 Ionuț Neagu (n. 1989), fotbalist român
 Ionuț Neagu (senator) (n. 1982), senator român
 Marilena Neagu (n. 1989), handbalistă română
 Mihai Valentin Neagu (n. 1968), avocat, ziarist, comentator politic și analist român
 Mihail Neagu (n. 1927), senator român
 Nicolae Neagu (politician) (n. 1959), senator român
 Nicolae Neagu (scriitor) (1931-2009), medic și scriitor român
 Paul Neagu (1938-2004), artist plastic, pictor, desenator, grafician, sculptor, poet și profesor de arta român-englez
 Paul Neagu (bober) (n. 1954), bober român
 Răzvan Neagu (n. 1987), fotbalist român
 Romulus Neagu (1930-2004), deputat român
 Savel Neagu (1862-secolul al XX-lea), ofițer român
 Theodor Anton Neagu (1932-2017), paleontolog român
 Victor Neagu (n. 1938), senator român
 Vitali Neagu (n. 1976), politician transnistrean

Geografie 
 Râul Neagu

Vezi și 
 Negulești (dezambiguizare)

Prenume masculine românești
Nume de familie românești